Mit Muzeum Wojska (polnisch für „Armeemuseum“) kann gemeint sein:

 Armeemuseum in Białystok, (polnisch Muzeum Wojska w Białymstoku)
 Muzeum Wojska Polskiego, Museum der polnischen Armee in Warschau